Cene Prevc (ur. 1996) – słoweński skoczek narciarski
 Domen Prevc (ur. 1999) – słoweński skoczek narciarski
 Peter Prevc (ur. 1992) – słoweński skoczek narciarski, medalista olimpijski i mistrzostw świata